Виктор Швецов:
 Швецов, Виктор Борисович (род. 1969) — украинский футбольный арбитр.
 Швецов, Виктор Иванович (1942—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР.